Марија Естер има више значења:

 Марија Естер (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија Естер, Гранха (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику